Тяжёлая атлетика:
 Тяжёлая атлетика — олимпийский вид спорта.
 Тяжёлая атлетика — рисованный мультипликационный фильм.
 Тяжёлая Атлетика - музыкальная группа из Магнитогорска